El término Marseillan puede referirse a:

 Marseillan, comuna francesa de Altos Pirineos.
 Marseillan, comuna francesa del departamento de Gers.
 Marseillan, antigua comuna francesa de Gers, posteriormente integrada en Auterive.
 Marseillan, comuna francesa de Hérault.